Лентварис — населённые пункты в Тракайском районе Литвы:
 Лентварис — город.
 Лентварис — деревня северо-западнее города Лентварис.
 Новый Лентварис — деревня северо-восточнее города Лентварис.